Die Meute ist die Bezeichnung für:
 Die Meute (1967), US-amerikanischer Film von Elliot Silverstein
 Die Meute (1977), US-amerikanischer Film von Robert Clouse
 Die Meute (2010), französisch-belgischer Film von Franck Richard
 Die Meute (Fernsehserie), chilenische Fernsehserie von Juan de Dios Larraín und Pablo Larraín